Max Haushofer henviser til:

 Max Haushofer (kunstner) (1811–1866) – tysk maler
 Max Haushofer (nationaløkonom) (1840–1907) – tysk nationaløkonom og statistiker